El Clàssic de Malàisia 2013, conegut oficialment com a BMW Malaysian Open 2013, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. La quarta edició del torneig es va disputar entre el 25 de febrer i el 3 de març del 2013 al Bukit Kiara Equestrian & Country Resort de Kuala Lumpur, Malàisia.

La tennista txeca Karolína Plíšková va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013